Mutek steht für:

 Mutek (Festival), ein Musik- und Medienkunstfestival in Montreal

Mutek ist der Familienname folgender Personen:

 Akio Johnson Mutek (1958–2013), sudanesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Torit